Бедерси ():

  (XIII век) — провансальский еврейский поэт.
  (ок. 1270—1340) — провансальский еврейский поэт, врач и философ.

Примечания